Стив Монро (; род. 30 октября 1972, Талса, Оклахома, США) — американский актёр и стендап-комик.

Биография 
Родился в городе Талса, штат Оклахома, США. Некоторое время был практикующим психотерапевтом. Дебютировал ещё в подростковом возрасте, в 1988 году, в короткометражном фильме «Soldier Jack or The Man Who Caught Death in a Sack». Впоследствии получил первую известность благодаря роли Стива в третьем сезоне сериала «Сестра, сестра», а также по второплановым ролям в комедиях «Чокнутый профессор», «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба», «Не могу дождаться», «Мисс Конгениальность», «Лихорадка по девчонкам» и «Супергеройское кино».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся 30 октября
Родившиеся в 1972 году
Родившиеся в Талсе
Актёры США
Актёры телевидения США
Киноактёры США
Актёры XXI века
Актёры XX века
Стендап-комики США